Субетто — фамилия. Известные персоналии:

 Субетто, Александр Иванович (род. 1937) — доктор экономических наук, доктор философских наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ.
 Субетто, Дмитрий Александрович (род. 1960) — доктор географических наук, профессор.